El río Mitchell puede referirse a varios ríos:

 En Australia:
río Mitchell (Queensland)
río Mitchell (Victoria)
río Mitchell (Australia Occidental)

 En Canadá:
río Mitchell (Cross River)
río Mitchell (Quesnel River)

 En los Estados Unidos:
río Mitchell (Massachusetts)
río Mitchell (Carolina delNorte)

Véase también 
 Parque nacional Mitchell River (Western Australia) en la región de Kimberley de Australia Occidental  
 Parque nacional Mitchell Rive (Victoria) en Gippsland en Victoria